L'OB I. () est la plus haute ligue de hockey sur glace en Hongrie créé en 1937 et organisée par la Fédération hongroise de Hockey sur glace (MJSZ). Le titre est attribué à la meilleure équipe hongroise de MOL Liga.

Historique 
Le championnat était autrefois nommé Extra Liga (1998–1999) puis Borsodi Jégkorong Liga (2003–2004 et 2006–2007) du fait d'être commanditée par la Brasserie Borsod (Borsodi Sörgyár Rt.). En 2009, elle a retrouvé son nom d'origine, OB I.. Depuis la saison 2012–2013, le championnat n'est pas organisé. L'équipe désignée vainqueur est celle qui obtient le meilleur classement dans la MOL Liga, du nom de la compagnie pétrolière qui la sponsorise. Cette compétition est en quelque sorte la ligue d'Europe centrale de hockey sur glace puisqu'elle rassemble des équipes de Hongrie, de Serbie et de Roumanie.

Équipes engagées 
Voici les clubs hongrois participant à la saison 2016–2017 de la MOL Liga et luttant par la même occasion pour le titre de champion de Hongrie :

 Debreceni HK (Debrecen)
 Dunaújvárosi Acélbikák (Dunaújváros)
 Fehérvári Titánok (Székesfehérvár)
 Ferencváros-ESMTK (Budapest)
 DVTK Jegesmedvék (Miskolc)
 MAC Budapest (Budapest)
 Újpesti TE (Budapest)

Saisons précédentes

Palmarès
 Ferencvárosi TC : 25
 Újpesti TE : 13
 Alba Volán SC : 13
 Budapesti Korcsolyázó Egylet : 7
 Dunaferr SE : 4
 Budapesti Vörös Meteor : 4
 MTK : 3
 DVTK Jegesmedvék : 3
 Budapesti Budai Torna Egylet : 2
 Budapesti Postás : 2
 Jászberényi Lehel : 1
 Meteor Mallerd : 1

Voir aussi

Articles connexes 
 Interliga

Liens externes 
  Site officiel de la ligue
  Liste des vainqueurs sur hockeyarenas.net

Compétition de hockey sur glace en Hongrie